Mezen se poate referi la:

Localități 
 Mezen, Arhanghelsk, oraș în Rusia

Altele 
 Râul Mezen, râu în Rusia
 Mezen, golf la Marea Albă, în Rusia